Batalha de Mucala (2015)
Batalha de Mucala (2016)